Au pays du matin calme est le  de la série de bande dessinée Félix de Maurice Tillieux. L'ouvrage, prépublié dans Héroïc-Albums, a été publié en 1986. L'album comprend 4 histoires ainsi que 6 planches de Médecine et humour.

Dans ce pays du matin calme, une guerre a lieu et trois malfrats ont profité des combats pour s'évader d'un pénitencier de Corée du Sud et rejoindre la Corée du Nord. Félix et ses comparses sont à leur recherche.

Album de Félix
Album de bande dessinée sorti en 1986